Nebesky ist der Familienname folgender Personen:

 Václav Bolemír Nebeský (1818–1882), tschechischer Dichter
 René Nebesky-Wojkowitz (1923–1959), österreichischer Ethnologe und Tibetologe